Wanborough – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Wanborough – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)